Las Varas bezeichnet:

 Las Varas (Córdoba), Ort in Argentinien
 Las Varas (Madera), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua
 Las Varas (Saucillo), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua
 Las Varas (Nayarit), Ort im mexikanischen Bundesstaat Nayarit